

Australia 
 Northfield – sobborgo di Adelaide

Regno Unito 
 Northfield – area di Birmingham, Inghilterra
 Northfield – sobborgo di Edimburgo, Scozia

Stati Uniti d'America 
 Northfield – villaggio della contea di Cook, Illinois
 Northfield – città della contea di Jefferson, Kentucky
 Northfield – comune della contea di Franklin, Massachusetts
 Northfield – città della contea di Washington, Maine
 Northfield – township della contea di Washtenaw, Michigan
 Northfield – città della contea di Rice, Minnesota
 Northfield – città della contea di Merrimack, New Hampshire
 Northfield – comune della contea di Atlantic, New Jersey
 Northfield – villaggio della contea di Summit, Ohio
 Northfield – città della contea di Washington, Vermont
 Northfield – città della contea di Jackson, Wisconsin